Massena kan syfta på:

 Andrea Massena eller André Masséna, fransk militär
 Massena, Iowa
 Massena, New York